Иван Бельский:
 Бельский, Иван Владимирович (ум. около 1450) — 1-й князь бельский, князь-наместник новгородский.
 Бельский, Иван Дмитриевич (ум. 1571) — воевода, участник Ливонской войны.
 Бельский, Иван Иванович (1719—1799) — русский художник.
 Бельский, Иван Иванович (1893—1937) — отец Иларион, епископ Котельнический.
 Бельский, Иван Фёдорович (ум. 1541) — князь, боярин, участник Казанских походов.